Igreja da Ordem Terceira do Carmo (São Paulo), Brasil
Capela de Nossa Senhora do Carmo (Trafaria), Almada, Portugal
Capela de Nossa Senhora do Carmo (Colos), Odemira, Portugal

Desambiguações de templos